Kent-Erik Andersson, švedski hokejist, * 24. maj 1951, Örebro, Švedska.

Andersson je v švedski ligi igral za kluba Örebro IK in Färjestads BK, za katerega je odigral osem sezon in s katerim je v svoji zadnji sezoni v karieri 1985/86 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Sedem sezon je za kluba Minnesota North Stars in New York Rangers odigral v ligi NHL, kjer je skupno odigral 456 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 72 golov in 103 podaje, ter 50 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in enajst podaj. V sezoni 1976/77 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista leta.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 22
| 9
| 6
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 11
| 12
| 23
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 32
| 25
| 12
| 37
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 18
| 11
| 29
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 26
| 8
| 5
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 33
| 17
| 18
| 35
|
| 30
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 77/78
|
| 73
| 15
| 18
| 33
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 78/79
|
| 41
| 9
| 4
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 79/80
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 79/80
|
| 61
| 9
| 10
| 19
|
| 8
|
| 13
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 80/81
|
| 77
| 17
| 24
| 41
|
| 22
|
| 19
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 81/82
|
| 70
| 9
| 12
| 21
|
| 18
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 82/83
|
| 71
| 8
| 20
| 28
|
| 14
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 83/84
|
| 63
| 5
| 15
| 20
|
| 8
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 32
| 8
| 12
| 20
|
| 10
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 25
| 6
| 7
| 13
|
| 12
|
| 8
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 709
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Oklahoma City Stars
Hokejisti New York Rangers